Bośnia i Hercegowina:
 Kamen – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Glamoč
 Kamen – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Čajniče

Chorwacja:
 Kamen – wieś w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Split

Bułgaria:
 Kamen – wieś w obwodzie Dobricz
 Kamen – wieś w obwodzie Sliwen
 Kamen – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo

Niemcy:
 Kamen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Unna

Osoby:
 Kamen Wiczew – bułgarski błogosławiony
 Dean Kamen – amerykański przedsiębiorca
 Henry Kamen – brytyjski historyk
 Michael Kamen – amerykański kompozytor